Шапково — название населённых пунктов в России:
 Шапково — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Шапково — деревня в городском округе Истра Московской области.
 Шапково — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Шапково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Шапково — деревня в Бельском районе Тверской области.

См. также 
 Шапкино